Фра́нтс Гу́флер (; ) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу, запасной команды Дании на .

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (1985, 1999, 2000).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании